Ян Гомер (; род. , Дубница-над-Вагом, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник. Выступает за клуб «Дубница» в Словацкой первой хоккейной лиге.

Карьера 
Выступал за ХК «Дубница», ХК «Злин», «Горацка Славия» (Тршебич), ХК «Простеёв», «Дукла» (Тренчин), ХК «Скалица», СХК «Пиештяни», ХК «Кошице», «Неман» (Гродно), «Сарыарка» (Караганда), «Буран» (Воронеж), ХК «Банска-Бистрица», МсХК «Жилина», ХКм «Зволен», «Заале Буллз» (Галле), ГКС (Ястшембе). С сезона 2019/2020 играет в первой словацкой лиге за родную «Дубницу».

В Словацкой экстралиге провёл 530 матчей, набрал 191 очко (59 шайб + 132 передачи), в Чешской экстралиге — 102 матча, 11 очков (2+9), в Польской лиге — 67 матчей, 37 очков (14+23), в Высшей российской лиге (ВХЛ) — 116 матчей, 32 очка (6+26), в чемпионате Белоруссии — 53 матча, 29 очков (12+17).

В составе национальной сборной Словакии провел 11 матчей (1 гол).

Достижения 
 Чемпион Словакии (2004, 2010, 2011)
 Чемпион Белоруссии (2013)
 Чемпион ВХЛ (2014)
 Обладатель кубка Польши (2018)
 Серебряный призёр Словацкой экстралиги (2007, 2012)
 Бронзовый призёр Чешской экстралиги (2002)

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 

Родившиеся в Дубнице-над-Вагом
Хоккейные защитники
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Дубница»
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»
Игроки ХК «Буран»